Cartea puede referirse a:
 Cartea (España), aldea española de la parroquia civil de Baos, municipio de Ribera de Piquín, provincia de Lugo, Galicia. 
 Cartea (Grecia), antigua ciudad griega situada en la isla de Ceos.